Діомед  — грецьке ім'я.

Персонажі давньогрецької міфології 

 Діомед — цар Аргосу, герой Троянської війни.
 Діомед (цар бістонів) — син Ареса, міфічний цар фракійського племені бістонів, який годував своїх кобил м'ясом чужоземців, які ступали на його землі.

Історичні особи 
 Діомед Сотер — правитель Індо-грецького царства.
 Діомед Граматик — давньоримський граматик.

 Бернар Діомед (1978) — колишній французький футболіст, півзахисник, чемпіон світу 1998 року.

Див. також 
 1437 Діомед — астероїд.